Corale Giuseppe Verdi – coro di Ostiglia (provincia di Mantova)
 Corale Giuseppe Verdi – coro di Parma
 Corale Giuseppe Verdi – coro di Teramo